Торрічеллі — італійське прізвище.

 Джорджо Торрічеллі (1796—1843) — італійський архітектор, проектувальник і організатор містобудування в Північному Причорномор'ї 1-ї половини 19 ст.
 Еванджеліста Торрічеллі (1608—1647) — італійський фізик і математик.
 Морено Торрічеллі (*1970) — італійський футболіст, захисник. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.

Див. також 
 Формула Торрічеллі — формула для визначення швидкості витікання рідини з отвору у тонкій стінці відкритої посудини.
 7437 Торрічеллі — астероїд головного поясу.

Італійські прізвища